Vogüé steht für:

 Vogüé, eine französische Gemeinde im Département Ardèche
 Vogüé ist der Name einer französischen Adelsfamilie

Vogüé ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert de Vogüé (1924–2011), französischer Geistlicher und Benediktinermönch
 Eugène-Melchior de Vogüé (1848–1910), französischer Literat und Diplomat
 Melchior de Vogüé (1829–1916), französischer Diplomat und Archäologe